Picture Archiving and Communication System, systeem om digitale radiologiebeelden te verwerken
Physics and Astronomy Classification Scheme, schema om onderzoeksgebieden aan te duiden van publicaties in "Physical Review"